Михаи́л Сте́льмах:
 Стельмах, Михаил Андреевич (род. 1966) — советский и украинский футболист и тренер.
 Стельмах, Михаил Афанасьевич (1912—1983) — украинский советский писатель.